Prieger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Erhard Prieger (1792–1863), deutscher Arzt
 John Prieger (1856–1899), englischer Gutsbesitzer, MdL Bayern
 Karl Ferdinand Prieger (1864–1942), deutscher Gutsbesitzer, MdL Bayern
 Fritz Prieger (1877–unbek.), deutscher Marineoffizier, Admiralstab der kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Brieger